El término congestión puede referirse a:

 Congestión nasal, bloqueo de los canales nasales.
 Insuficiencia cardíaca congestiva,  impotencia del corazón.
 Congestión pulmonar, o edema pulmonar, acumulación de líquido en los pulmones.
 Congestión vascular, aumento del volumen de sangre.
 Congestión de red, saturación de flujo de datos.
 Congestión vehicular,  condición de un flujo vehicular que se ve saturado.

Enlaces externos